La stagione 1990 della International Formula 3000 fu prevista su 12 gare anche se poi ne vennero effettuate solo 11. Vi presero parte 18 differenti team, 44 differenti piloti, 3 differenti telaisti e 2 differenti fornitori di motore.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Risultati completi

R6=ritirato ma classificato  R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato DIS(3)=squalificato dopo essere partito terzo

 06
International